Кривелли () — фамилия. Известные носители:
 Кривелли, Витторе (ок. 1440 — пос. 1501) — итальянский художник, механик.
 Кривелли, Карло (1430 или 1435—1495) — итальянский художник, старший брат Витторио Кривелли.
 Кривелли, Лукреция (конец XV — сер. XVI века) — фаворитка Людовико Сфорца, возможная модель картины «Прекрасная Ферроньера» Леонардо да Винчи.
 Кривелли, Умберто (более известен как Урбан III; ок. 1120—1187) — папа римский с 25 ноября 1185 года по 20 октября 1187 года.
 Кривелли, Федерико (род. 1982) — аргентинский футболист.
 Кривелли, Энцо (род. 1995) — французский футболист, нападающий клуба «Бордо».

Составные фамилии 
 Бальзамо-Кривелли, Джузеппе (1800—1874) — итальянский ботаник, миколог, профессор минералогии, профессор зоологии, профессор сравнительной анатомии, натуралист (естествоиспытатель).
 Бальзамо-Кривелли, Риккардо (1874—1938) — итальянский поэт.

Примечания